2 miejscowości w Polsce:
 Podlesie Małe – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Podlesie Małe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec